Kurdistan ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kurdistan, Siedlungsgebiet der Kurden
 Kordestān (iranisches Kurdistan), Provinz im Iran, siehe Kurdistan (Provinz)
 Autonome Region Kurdistan, Herêmî Kurdistan, im Irak
 Rojava (Deutsch: Westkurdistan), de facto autonome Region in Syrien
historisch:
 Eyâlet Kurdistan, Verwaltungseinheit des Osmanischen Reiches in den 1840ern
 Königreich Kurdistan, Staatsgebilde im Nordirak in den 1920ern 
 Rotes Kurdistan, autonome Provinz in der UdSSR in den 1920ern
 Republik Mahabad, offiziell Republik Kurdistan, ein im Nordirak bestehender Staat 1946
sowie:
 Kurdistan (Fluss),  Fluss in der iranischen Provinz Lorestan

Kurdistan, Weiteres:
 Kurdistan (Zeitung), eine Zeitung
 Universität Kurdistan, in Sanandadsch im Iran
 Titelgebend im Roman Durchs wilde Kurdistan von Karl May und dessen Verfilmung

Siehe auch:
 Kurdische Staatsgründungsbestrebungen – zum Anliegen eines souveränen Territoriums der Volksgruppe
 Baschkortostan, Baschkirien (Republik in der Russischen Föderation, türkisch: Başkurdistan)